Budgie est un environnement de bureau pour Linux.
 Budgie est un groupe de rock britannique, dont le premier album est intitulé Budgie
 Budgie, le pseudonyme de Pete Clarke, batteur de Siouxsie and the Banshees
 Budgie, une série télévisée anglaise.